Crossing over peut faire référence à :

 , terme anglophone pour l'enjambement, dit inégal si les paires de matériel génétique sont mal alignées ;
 Crossing Over (2009), un film américain de Wayne Kramer avec Harrison Ford et Ray Liotta.